__БЕЗКН__

Herpestoidea је натпородица мачколиких звијери из инфрареда Viverroidea. Ову натпородицу сисара обухвата породице Eupleridae, Herpestidae и Hyaenidae, и изумрлe породицe Lophocyonidae и Percrocutidae. Стручни назив за чланове ове натпородице сисара је херпестоиди.

Етимологија назива 
Назив ове натпородице води поријекло од:
 рода Herpestes,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Класификација 
Класификација натпородице Herpestoidea:

[† - ознака за изумрли таксон]
 Натпородица: Herpestoidea
 Породица: Eupleridae (мадагаскарски мунгоси)
 Породица: Herpestidae (мунгоси)
 Породица: Hyaenidae (хијене)
 Породица: †Lophocyonidae
 Породица: †Percrocutidae

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе натпородице Herpestoidea.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Viverroidea

Референце

Спољашње везе